John Gray kan syfta på:

 John Gray (författare), född 1951, amerikansk författare och relationsrådgivare.
 John Gray (regissör), född 1957, amerikansk regissör.
 John Gray (socialist), 1799-1883, brittisk socialist.
 John Edward Gray, 1800-1875, brittisk zoolog och frimärkssamlare. 
 John N. Gray, född 1948, brittisk författare och politisk filosof. 
 Johnny Gray, född 1960, amerikansk friidrottare.